Clytra laeviuscula  — вид  из подсемейства . Встречается в западном палеарктическом регионе от Франции до Алтайских гор. Жук длиной от 7 до 11 мм.

Питание 
Жук встречался питающимся листьями лиственных деревьев следующих родов: ильм (Ulmus), дуб (Quercus), шиповник (Rosa), бук (Fagus), берёза (Betula), тополь (Populus), ива (Salix), пятилистник (Dorycnium), лещина (Corylus) и слива (Prunus).

Вариетет 
 Clytra laeviuscula var. connexa Frick.

Галерея

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Клитрины
Животные, описанные в 1837 году